Sveinbjarnarson ist ein isländischer Name.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist ein Patronym und bedeutet Sohn des Sveinbjörn. Die weibliche Entsprechung ist Sveinbjarnardóttir (Tochter des Sveinbjörn).

Namensträger 
 Benedikt Sveinbjarnarson Gröndal (1826–1907), isländischer Schriftsteller
 Eiríkur Sveinbjarnarson (um 1277–1342), isländischer Ritter 
 Hrafn Sveinbjarnarson (1166–1213), isländischer Mediziner

Patronym
Isländischer Personenname